Neapel kan syfta på:
 Kungariket Neapel – ett kungarike 1282–1861 och i unionen Kungariket Bägge Sicilierna 1808–1861

Geografi

Italien 

 Golfo di Napoli, bukt, Kampanien, 
 Neapel (provins), provins, Kampanien, 
 Neapel, kommun, Kampanien, Provincia di Napoli, 
 Neapel, regionhuvudort, Kampanien, Provincia di Napoli, 

Robotskapade Italienförgreningar